Місто
 Стоянів
Станція
 Стоянів (станція)